Хорошо́нки — деревня в Смоленской области России, в Сафоновском районе. Население — 5 жителей (2007 год). Расположена в центральной части области в 10 км к востоку от города Сафонова, севернее автодороги , на берегу реки Вержа. В 6 км к юго-западу от деревни железнодорожная станция Дурово на линии Москва — Минск. Входит в состав Дуровского сельского поселения.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в сентябре 1941 года, освобождена в 1943 году..

Примечания 

Населённые пункты Сафоновского района